

Савинова — присілок, Новолялинський міський округ, Свердловська область
 Савинова — присілок, Омутинський район, Тюменська область

ru:Савинова